Пётр Анти́пин:
 Антипин, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 3-го ранга; № 1812 (798); 9 сентября 1807.
 Антипин, Пётр Петрович (1898―1951) ― советский военачальник, генерал-майор.
 Антипин, Пётр Фёдорович (1890—1960) — профессор, создатель научной школы по металлургии легких металлов.